Private Media Group, Inc. es una empresa mundial de entretenimiento adulto.

La revista Private fue lanzada en Estocolmo (Suecia), en 1965, y en su momento fue la primera publicación pornográfica hardcore a todo color.

Desde entonces, el Grupo lanzó otras publicaciones: Sex, Private Magazine, Private Man, Triple X y Pirate.

En las últimas décadas, Private Group se ha convertido en una de las principales compañías de su tipo en el mundo, con más de 130 premios de la industria pornográfica.

Algunos de sus filmes más vendidos son las de la serie Tatiana, Private Gladiator, Pyramid, Cleopatra, Millionaire, Porn Wars, Chateau y GirlGirlStudio.

Muchas estrellas pornográficas debutaron o se hicieron famosas trabajando para la empresa, por ejemplo:
 Nikki Anderson
 Monique Covét
 Angel Dark
 Sophie Evans
 Claudia Ferrari
 Rebeca Linares
 Anastasia Mayo
 Sandra Russo
 Tania Russof
 Silvia Saint
 Monica Sweetheart
 Dora Venter
 Tarra White
 Michelle Wild
Alexis Crystal
Stella Cox
Amarna Miller

Enlaces externos 
 Página web de Private Media Group
 Página web del archivo de Private 
 Página web de los cástines de Private 
 Página web interracial de Private 

Revistas para adultos
Estudios pornográficos
Empresas de España
Empresas fundadas en 1965